Les Tigers d'Aurora sont une franchise professionnelle de hockey sur glace à Aurora, Ontario au Canada.

Saison-par-Saison

Références 

Club de hockey sur glace en Ontario